Questa pagina riporta le statistiche dettagliate su Coppa UEFA e UEFA Europa League.

Vittorie

Per squadra

Per nazione

Per città 
Dati aggiornati all'edizione edizione 2020-2021

Classifica perpetua della Coppa UEFA/UEFA Europa League 
Classifica dei primi 15 club.

Dati aggiornati al 30 maggio 2022 (edizione 2021-2022 conclusa).

Vengono contati 2 punti per vittoria e 1 punto per pareggio, come da indicazioni UEFA.

Classifica di presenze 
Classifica dei primi 15 calciatori. 

Dati aggiornati al 30 maggio 2022. In grassetto sono indicati i giocatori ancora in attività in squadre europee.

Migliori marcatori 

Classifica dei primi 15 calciatori.

Dati aggiornati al 30 maggio 2022. In grassetto sono indicati i giocatori ancora in attività in squadre europee.

Partecipazioni e risultati dei club nella UEFA Europa League 

Aggiornato all'edizione 2021-2022 (finale conclusa).

Sono indicate in corsivo le squadre provenienti dalla UEFA Champions League (terze classificate nel girone di Champions League).

Altri record

Di squadra

Partecipazioni 
 Il record di partecipazioni consecutive alla Coppa UEFA è 10. Ecco le squadre che hanno partecipato alla Coppa UEFA per almeno 7 stagioni consecutive (includendo quelle eliminate durante i turni di qualificazione):

{| class="wikitable sortable"
|-
! 
! Squadra
! Partecipazioni
! Periodo
|-
|align=center|1
|
|align=center|10
|dal 1996-1997 al 2005-2006
|-
|align=center|2
|
|align=center|9
|dal 1997-1998 al 2005-2006
|-
|align=center|3
|
|align=center|8
|dal 1996-1997 al 2003-2004
|-
|align=center|3
|
|align=center|8
|dal 1998-1999 al 2005-2006
|-
|align=center|3
|
|align=center|8
|dal 1998-1999 al 2005-2006
|-
|align=center|3
|
|align=center|8
|dal 1998-1999 al 2005-2006
|-
|align=center|3
|
|align=center|8
|dal 1998-1999 al 2005-2006
|-
|align=center|3
|
|align=center|8
|dal 1998-1999 al 2005-2006
|-
|align=center|9
|
|align=center|7
|dal 1979-1980 al 1985-1986
|-
|align=center|9
|
|align=center|7
|dal 1981-1982 al 1987-1988
|-
|align=center|9
|
|align=center|7
|dal 1988-1989 al 1994-1995
|-
|align=center|9
|
|align=center|7
|dal 1998-1999 al 2004-2005
|-
|align=center|9
|
|align=center|7
|dal 1999-2000 al 2005-2006
|-
|align=center|9
|
|align=center|7
|dal 1999-2000 al 2005-2006
|}

 Lo Šachtar è la squadra che per più volte consecutive ha partecipato alla Champions League e/o ai suoi turni di qualificazione e poi alla Coppa UEFA nella stessa stagione. Ecco l'elenco delle squadre che nella stessa stagione hanno disputato sia la Champions League che la Coppa UEFA per almeno 3 volte consecutive, indicando cronologicamente il motivo di accesso a quest'ultima (q = dopo i turni di qualificazione, G = dopo la fase a gruppi):

{| class="wikitable sortable"
|-
! 
! Squadra
! Partecipazioni
! Periodo
! Motivo
|-
|align=center|1
|
|align=center|6
|dal 2000-2001 al 2005-2006
|GqqqGq
|-
|align=center|2
|
|align=center|3
|dal 1999-2000 al 2001-2002
|GGq
|-
|align=center|2
|
|align=center|3
|dal 2000-2001 al 2003-2004
|GqG
|-
|align=center|2
|
|align=center|3
|dal 2002-2003 al 2004-2005
|qqq
|-
|align=center|2
|
|align=center|3
|dal 2002-2003 al 2004-2005
|qGq
|-
|align=center|2
|
|align=center|3
|dal 2003-2004 al 2005-2006
|qqq
|}

 A volte la vittoria della Coppa UEFA/Europa League ha rappresentato la possibilità per la squadra vincitrice di partecipare alle competizioni europee anche nella stagione seguente per difendere il trofeo conquistato, benché la posizione finale in campionato non avrebbe dato loro la possibilità di disputare alcuna competizione per club a livello europeo:

{| class="wikitable sortable"
|-
! Stagione
! Squadra
! Nazione
! Posizione in campionato
|-
|1971-1972
|
|
|align=center|6°
|-
|1978-1979
|
|
|align=center|10°
|-
|1979-1980
|
|
|align=center|9°
|-
|1983-1984
|
|
|align=center|8°
|-
|1987-1988
|
|
|align=center|8°
|-
|1993-1994
|
|
|align=center|13°
|-
|1996-1997
|
|
|align=center|12°
|-
|2009-2010
|
| 
|align=center|9° 
|-
|2021-2022
|
|
|align=center|11° 
|}

Vittorie consecutive 
 Il Siviglia è l'unica squadra che ha vinto la competizione per tre volte consecutivamente (2013-2014, 2014-2015 e 2015-2016).

Vittoria di altri trofei 
 Solo quattro squadre hanno realizzato il treble vincendo il proprio campionato, la propria coppa nazionale e la Coppa UEFA/Europa League nella stessa stagione:
 (1982)
 (2000)
 (2003, 2011)
 (2005)
 Undici squadre hanno vinto il proprio campionato nazionale e la Coppa UEFA/Europa League durante la stessa stagione:
 (1973, 1976)
 (1974)
 (1975)
 (1977)
 (1978)
 (1982, 1987)
 (1986)
 (2000)
 (2003, 2011)
 (2004)
 (2005)

Migliori vittorie

Partita singola 
Ajax-Red Boys Differdange 14-0 (1984-1985, primo turno)

Complessivo andata e ritorno 
Andata: Feyenoord-Rumelange 9-0Ritorno: Rumelange-Feyenoord 0-12Complessivo: Feyenoord vince 21-0 (1972-1973, primo turno)

In finale

Gara doppia 
Andata: -Juventus 1-3Ritorno: Juventus-Borussia Dortmund 3-0Complessivo: Juventus vince per 6-1 (1992-1993)

Gara singola 
Siviglia-Middlesbrough 4-0 (2005-2006)

Partita con il maggior numero di gol 
Ajax-Red Boys Differdange 14-0 (1984-1985, primo turno)

In finale

Gara doppia 
Andata: Ipswich-AZ Alkmaar 3-0Ritorno: AZ Alkmaar-Ipswich 4-2Complessivo: Ipswich vince per 5-4 (9 reti, 1980-1981)
Andata: Napoli-Stoccarda 2-1Ritorno: Stoccarda-Napoli 3-3Complessivo: Napoli vince per 5-4 (9 reti, 1988-1989)

Gara singola 
Liverpool-Alavés 5-4 dopo il golden goal nei tempi supplementari (9 reti, 2000-2001)

Rimonte 
Andata: Queens Park Rangers-Partizan Belgrado 6-2Ritorno: Partizan Belgrado-Queens Park Rangers 4-0Complessivo: 6-6, il Partizan Belgrado vince per il maggior numero di gol segnati fuori casa (1984-1985, secondo turno)
Andata: Borussia Mönchengladbach-Real Madrid 5-1Ritorno: Real Madrid-Borussia Mönchengladbach 4-0Complessivo: 5-5, il Real Madrid vince per il maggior numero di gol segnati fuori casa (1985-1986, terzo turno)
Andata: Honvéd- 5-2 (dopo un parziale di 5-0)Ritorno: Panathinaikos-Honvéd 5-1Complessivo: il Panathinaikos vince per 7-6 (1987-1988, terzo turno)
Andata: Brøndby-Karlsruhe 1-3 (dopo un parziale di 0-3 all'81')Ritorno: Karlsruhe-Brøndby 0-5Complessivo: il Brøndby vince per 6-3 (1996-1997, terzo turno)
Andata: -Middlesbrough 2-0Ritorno: Middlesbrough-Basilea 4-1 (dopo un parziale di 0-1 al 23')Complessivo: il Middlesbrough vince per 4-3 (2005-2006, quarti di finale)
Andata: Steaua Bucarest-Middlesbrough 1-0Ritorno: Middlesbrough-Steaua Bucarest 4-2 (dopo un parziale di 0-2 al 24')Complessivo: il Middlesbrough vince per 4-3 (2005-2006, semifinale)

In finale 
Andata: Espanyol-Bayer Leverkusen 3-0Ritorno: Bayer Leverkusen-Espanyol 3-0Complessivo: 3-3, il Bayer Leverkusen vince 3-2 dopo i tiri di rigore (1987-1988)

Paesi 
 Fino al 1997 la Coppa UEFA/Europa League era l'unica competizione europea per club che permetteva la partecipazione di più squadre della stessa nazione nel corso della stessa edizione, senza che una di esse fosse detentrice del trofeo. Per questo si sono avute 10 finali tra squadre della stessa nazione:

{| class="wikitable sortable"
|-
! Stagione
! Nazione
! Finale
|-
|1971-1972||||Wolverhampton-Tottenham (1-2, 1-1, tot: 2-3)
|-
|1979-1980||||Borussia Mönchengladbach-Eintracht Francoforte (3-2, 0-1, tot: 3-3 gfc)
|-
|1989-1990||||Juventus-Fiorentina (3-1, 0-0, tot: 3-1)
|-
|1990-1991||||Inter-Roma (2-0, 0-1, tot: 2-1)
|-
|1994-1995||||-Juventus (1-0, 1-1, tot: 2-1)
|-
|1997-1998||||Inter-Lazio (3-0)
|-
|2006-2007||||Espanyol-Siviglia (2-2 3-5 dcr)
|-
|2010-2011||||Porto-Braga (1-0)
|-
|2011-2012||||Atlético Madrid-Athletic Bilbao (3-0)
|-
|2018-2019||||Chelsea-Arsenal (4-1)
|}

 Durante la stagione 1979-1980 la Germania Ovest qualificò per la competizione 5 squadre, compresi i detentori del Borussia Mönchengladbach. Tutte e cinque le squadre raggiunsero i quarti di finale e alle semifinali passarono solo squadre della Germania Ovest. Alla fine fu l'Eintracht Francoforte a battere il Borussia Mönchengladbach in finale.
 La sola nazione a vincere la Coppa UEFA per tre volte consecutive fu l'Italia in due occasioni: tra il 1988-1989, 1989-1990 e il 1990-1991 (con Napoli, Juventus, e Inter) e tra il 1992-1993, 1993-1994 e il 1994-1995 (con Juventus, Inter e ). Inoltre, dal 1988-1989 al 1994-1995 si è sempre qualificata almeno una squadra italiana per la finale. La Spagna è stata la prima nazione a vincere il trofeo per tre volte consecutive da quando la competizione è stata ridenominata Europa League (dal 2013-2014 al 2015-2016, peraltro con la stessa squadra, il Siviglia).
 Il record di vittorie nella competizione è della Spagna (tredici), con cinque squadre (Siviglia, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia e Villarreal), seguita dall'Italia (nove), con quattro squadre (Inter, Juventus, Parma, Napoli) e dall'Inghilterra (nove) con cinque squadre (Liverpool, Tottenham, Chelsea, Ipswich Town e Manchester United).
 Le nazioni che hanno vinto il trofeo con il maggior numero di squadre diverse sono la Germania, l'Inghilterra e la Spagna, tutte con cinque società. Per la Spagna tredici trofei con Siviglia, Atlético Madrid, Real Madrid, Valencia e Villarreal, per l'Inghilterra nove successi con Liverpool, Tottenham, Chelsea, Ipswich Town e Manchester United, per la Germania sette vittorie con Borussia Mönchengladbach, Eintracht Francoforte, Bayer Leverkusen, Bayern Monaco e Schalke 04.
 Londra e Madrid sono le uniche due città ad avere vinto il trofeo con due squadre diverse (Tottenham e Chelsea per Londra, Real ed Atlético per Madrid).
 Londra è inoltre l'unica città ad avere avuto due squadre finaliste nella stessa stagione (Chelsea ed Arsenal nel 2018-19).
 Da quando la finale si disputa in gara unica (stagione 1997-1998), in due occasioni la sede è stata nell'impianto in cui normalmente disputa (o all'epoca disputava) i propri incontri interni una delle finaliste (2002: Feyenoord-Borussia Dortmund con la vittoria della squadra olandese padrona di casa per 3-2; 2005: Sporting Lisbona-CSKA Mosca, vinta dalla squadra russa 3-1).
 Porto, Siviglia e Eintracht Francoforte sono le squadre che hanno vinto il trofeo sia quando era denominato "Coppa UEFA" che nell'attuale denominazione "Europa League".
 L'Eintracht Francoforte è inoltre la squadra che ha vinto il trofeo a distanza di più anni (42, dal 1980 al 2022), tra quelle che hanno ottenuto almeno due successi nella competizione.

Imbattibilità 
 È dell'Espanyol la serie più lunga di partite senza sconfitte: 26 incontri dalla Coppa UEFA 2006-2007, quando perse ai rigori la finale con il Siviglia, alla sesta ed ultima partita della fase a gironi di UEFA Europa League 2019-2020, dove fu superato in casa 1-0 dal . Nel computo sono inclusi i turni preliminari di UEFA Europa League 2019-2020.

Gruppi

Punteggio pieno nella fase a gironi 
Dal 2004-2005, anno dell'introduzione della fase a gironi, le seguenti squadre hanno vinto i propri raggruppamenti prevalendo in tutte le partite:

Coppa UEFA (4 vittorie) 
2006-2007:  ,  
2007-2008:  ,  
2008-2009:

UEFA Europa League (6 vittorie) 
2009-2010:  
2010-2011:  
2011-2012:  
2013-2014:  ,  
2014-2015:  
2015-2016:  
2016-2017:  
2018-2019:  ,  
2020-2021:  

Nessuna di queste squadre ha poi vinto il trofeo (fino all'edizione 2021-2022).

Pareggi 
4 pareggi
2006-2007:  

6 pareggi
2010-2011:

Sconfitte 
4 sconfitte
2004-2005:  ,  ,  ,  ,  
2005-2006:  ,  ,  ,   
2006-2007:  ,  
2007-2008:  ,  
2008-2009:  ,  ,  
 
6 sconfitte
2011-2012:  
2014-2015:  ,  
2016-2017:  
2020-2021:  ,  ,

Individuali

Giocatori plurivincitori 
 Con 4 successi José Antonio Reyes, Beto, Kevin Gameiro e Vitolo sono i giocatori che hanno vinto più volte la competizione: Reyes ha vinto l'Europa League con l'Atlético Madrid nel 2009-2010 e col Siviglia nel 2013-2014, nel 2014-2015 e nel 2015-2016; Beto col Porto nel 2010-2011 e col Siviglia nel 2013-2014, nel 2014-2015 e nel 2015-2016; Gameiro e Vitolo con il  nel 2013-2014, nel 2014-2015 e nel 2015-2016 e con l’ nel 2017-2018. Reyes ha partecipato anche alla vittoriosa edizione 2011-2012 con l'Atlético prima di lasciare la squadra a stagione in corso; per questo, viene talvolta accreditato come unico massimo vincitore della competizione.
 Luigi Sartor, Radamel Falcao e Marko Marin hanno conquistato la Coppa UEFA/Europa League per due stagioni consecutive con due maglie diverse: con l'Inter nel 1997-1998 e con il  nel 1998-1999 l'italiano, con il Porto nel 2010-2011 e con l'Atlético Madrid nel 2011-2012 il colombiano ed infine con il Chelsea nel 2012-2013 e con il Siviglia nel 2013-2014 il tedesco.

Allenatori plurivincitori 
 L'allenatore che ha vinto il maggior numero di Coppe UEFA-Europa League è Unai Emery, con 4 successi, di cui 3 consecutivi con il Siviglia, nel 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 e con il Villarreal nel 2020-2021.
 Gli allenatori che sono riusciti a conquistare la Coppa UEFA/Europa League dopo averla vinta da calciatori sono tre: Dino Zoff, Huub Stevens e Diego Simeone.

Marcature

Miglior marcatore stagionale 
 Il giocatore che ha segnato il maggior numero di gol in una sola edizione è Radamel Falcao con le 17 realizzate nell'edizione 2010-2011 con la maglia del Porto (vincitore del torneo). Inoltre, laureandosi capocannoniere della competizione anche nell'edizione successiva, ha stabilito un ulteriore primato, essendo stato l'unico ad esserci riuscito per due anni consecutivi (peraltro con due squadre differenti).

Multiple 
In Coppa UEFA o Europa League sono 9 i giocatori che sono riusciti a segnare una cinquina in una partita, e sono nell'ordine:
  Ludwig Bründl in - 6-1, 28 settembre 1971
  Petko Petkov in Beroe- 7-0, 13 settembre 1972
  Ján Čapkovič in Slovan Bratislava-Vojvodina 6-0, 13 settembre 1972
  Hannes Löhr in -Viking 9-1, 6 novembre 1972
  Kevin Hector in Derby County-Finn Harps 12-0, 15 settembre 1976
  Marco van Basten in -Red Boys Differdange 14-0, 3 ottobre 1984
  Daniel Fonseca in Valencia- 1-5, 14 settembre 1992
  Fabrizio Ravanelli in - 5-1, 27 settembre 1994
  Aritz Aduriz in Athletic Club-KRC Genk 5-3, 3 novembre 2016

Più partite consecutive a segno 
 Il giocatore che è andato a segno per più partite consecutive nella competizione è Romelu Lukaku, con 11 partite di fila in rete (5 con l' nell'edizione 2014-2015 e 6 con l' in quella 2019-2020).

Note

Voci correlate 
 Coppe calcistiche europee
 Competizioni UEFA per club
 Statistiche delle competizioni UEFA per club
 Statistiche della UEFA Champions League
 Statistiche della UEFA Europa Conference League
 Statistiche della Coppa delle Coppe UEFA

UEFA Europa League
Europa